Salix – genere di albero
Salix – città dell'Iowa
Salix – località della Pennsylvania